Rindal har flere betydninger:

 Rindal – en norsk kommune
 Peter Rindal – en dansk lagerforvalter

Se også
 Rindalisme – en dansk kulturbevægelse